Il singolare femminile del Dubai Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Venus Williams era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Viktoryja Azaranka 6-3, 7-5.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Venus Williams (campionessa)
 Viktoryja Azaranka (finale)
 Elena Dement'eva (secondo turno, ritirata per infortunio)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Agnieszka Radwańska (semifinali)
 Li Na (quarti, ritirata per infortunio)

 Samantha Stosur (primo turno) 
 Flavia Pennetta (terzo turno) 
 Marion Bartoli (terzo turno) 
 Vera Zvonarëva (quarti) 
 Yanina Wickmayer (primo turno) 
 Francesca Schiavone (secondo turno) 
 Nadia Petrova (primo turno) 
 Zheng Jie (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Dubai Tennis Championships 2010